Cherokee Plantation ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cherokee Plantation (Alabama), NRHP-Nr. 84000384
 Cherokee Plantation (Louisiana), NRHP-Nr. 73000869